El Torneig d'Ostrava 2021, també anomenat J&T Banka Ostrava Open 2021, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura interior que pertany als WTA 500 del circuit WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 d'octubre de 2021 a l'Ostravar Aréna d'Ostrava, República Txeca.

L'estoniana Anett Kontaveit va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
  
 
 

WTA Tour 2021
Competicions tennístiques a la República Txeca
Ostrava